La discografia di Taïsija Povalij, cantante ucraina, è costituita da tredici album in studio, un album dal vivo, sette raccolte, un EP e cinquantuno singoli.

Album

Album in studio

Album dal vivo

Raccolte

Extended play

Singoli

Note 

Povalij, Taïsija